Сычёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сычёвская волость (Вологодский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Сычёвская волость (Ельнинский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Сычёвская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Сычёвская волость (Бийский уезд) — в составе Томской губернии